The Visit er en dansk dokumentarfilm fra 2014 instrueret af Michael Madsen.

Handling 
Denne film dokumenterer et møde, der endnu aldrig har fundet sted..., sådan åbner Michael Madsen The Visit. For første gang har et filmhold fået adgang til FNs Kontor for Anliggender vedrørende Det Ydre Rum, hvor førende rumforskere og rumorganisationer udforsker menneskets første møde med intelligent liv udefra.

Medvirkende 

 Mazlan Othman
 Christopher McKay
 John Rummel

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Dokumentarfilm fra Danmark
Danske film fra 2014